Ким Со Хи (, романизация Kim So-hee или Kim So-hui):
* Ким Со Хи (Ким Сун Ок; 1917—1995) — корейская певица.
 Ким Со Хи (род. 1976) — южнокорейская шорт-трекистка, олимпийская чемпионка (1994).
 Ким Со Хи (род. 1992) — южнокорейская тхэквондистка, чемпионка мира (2013).
 Ким Со Хи (род. 1994) — южнокорейская тхэквондистка, олимпийская чемпионка (2016).
 Ким Со Хи (род. 1995) — южнокорейская певица.
 Ким Со Хи (род. 1996) — южнокорейская горнолыжница.
 Ким Со Хи (род. 1999) — южнокорейская певица.